Episphaerella är ett släkte av svampar. Episphaerella ingår i familjen Pseudoperisporiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Episphaerella